Il singolare del San Diego Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Kimiko Date era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Martina Hingis ha battuto in finale 7–6, 6–4  Monica Seles.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (campionessa)
  Monica Seles (finale)
  Amanda Coetzer (semifinali)
  Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)

 Anke Huber (secondo turno) 
 Mary Pierce (semifinali) 
 Conchita Martínez (quarti di finale) 
 Irina Spîrlea (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

San Diego Open 1997